

Anno 
 870 o 870 a.C.

Codici 
 870 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Campinas, nello stato brasiliano di Minas Gerais

Matematica 
 870 – numero